Ernst Marboe ist der Name folgender Personen:

* Ernst Marboe (Schriftsteller) (1909–1957), österreichischer Schriftsteller, Kulturmanager und Beamter
 Ernst Wolfram Marboe (1938–2012), österreichischer Journalist und Intendant